der Gerechte ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Friedrich August I. Joseph Maria Anton Johann Nepomuk Aloys Xaver „der Gerechte“ (1750–1827), Kurfürst und König von Sachsen, König von Polen und Herzog von Warschau, siehe Friedrich August I. (Sachsen)
 Ferdinand der Gerechte (1380–1416), König von Aragon, Sizilien und Sardinien, siehe Ferdinand I. (Aragón)
 Heinrich der Gerechte (um 1256–1290), Herzog von Breslau, Herzog in Krakau und Seniorherzog von Polen, siehe Heinrich IV. (Schlesien)
 Jakobus der Gerechte (* wahrscheinlich nach 4 v. Chr.; † 62 oder 69 n. Chr.), „Bruder des Herrn“, siehe Jakobus (Bruder Jesu)
 Peter der Gerechte (1320–1367), achter König von Portugal, siehe Peter I. (Portugal)
 Peter der Grausame (1334–1369), König von Kastilien und León, siehe Peter I. (Kastilien)

Siehe auch:
 Gerechtigkeit